Ikkarlukasiit bezeichnet:
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Akunnaap Nunaa), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Iginniarfik), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Saqqarliit), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Alanngorsuup Imaa, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Alanngorsuup Imaa, südlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Anarnii), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Kangilequssua), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Kangerluarsunnguaq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Kingittoq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Qasigiannguit, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikkarlukasiit (Inselgruppe, Qasigiannguit, südlich), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland